Chitou ist der Familienname folgender Personen:

 Rachad Chitou (* 1976), beninischer Fußballtorhüter 
 Shafiq Chitou (* 1985), beninischer Boxer